Voyage d'hiver (Winterreise en allemand) est un cycle pour lieders composé par Franz Schubert.
 Le Voyage d'hiver est un roman d’Amélie Nothomb.
Le Voyage d'hiver (1979) est une nouvelle de Georges Perec